Porcu Puffer (ook vaak aangesproken als Porcu-Puffer) is een personage uit de Mario-reeks.

Karakteromschrijving
Porcu Puffer is een dikke en zware Cheep Cheep met scherpe gele stekels op zijn hoofd. Hij is een vijand van Mario en springt vaak uit het water in de hoop Mario te steken met zijn scherpe punten. Maar toch is hij te verslaan met elke kracht (behalve met ijsballen). Porcu Puffers debuutspel was Super Mario World. Na een lange tijd (17 jaar later) keerde hij weer terug in Super Mario Galaxy, New Super Mario Bros. Wii en Super Mario Galaxy 2.

Personage uit Mario-spel